Harald I. ist der Name folgender Personen:

 Harald I. (Norwegen) (~852–932), König von Norwegen
 Harald I. Gormson (~910–987), König von Dänemark und Norwegen, siehe Harald Blauzahn
 Harald I. (England) (1016–1040), König von England